Fabrikant ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Fabricant (* 1950), britischer Politiker, Parlamentsmitglied und Lord Commissioner of the Treasury
 Solomon Fabricant (1906–1989), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch:
 Fabrikant